Empfindlichkeit, Empfindungsfähigkeit, Sensitivität oder Sensibilität steht für:

 Sensibilität (Neurowissenschaft)
 Sensitivität (Test), Trefferquote eines Tests
 Empathie, Einfühlungsvermögen
 Feinfühligkeit oder emotionale Sensibilität
 Empfindlichkeit (Technik), bei Messgeräten das Verhältnis von Ausgangsgröße zu Eingangsgröße
 Empfindlichkeit (Analytik), der Messbereich eines Gerätes in der analytischen Chemie

Siehe auch:
 Empfindsamkeit
 Filmempfindlichkeit
 Überempfindlichkeit
 Responsivität